London League 1902–03 var den syvende sæson af den engelske fodboldliga London League. Ligaen havde deltaglse af 27 hold fordelt på tre divisioner, som hver spillede en dobbeltturnering alle-mod-alle. Premier Division blev vundet af Tottenham Hotspur FC, som dermed vandt ligaen for første gang.

De seks hold i Premier Division spillede denne sæson også i andre ligaer. Woolwich Arsenal FC spillede i Football League Second Division, mens de fem andre hold spillede i både Southern League og Western Football League.

Resultater

Premier Division

Division One

Division Two

Kilder / eksterne henvisninger 
 Non-League Matters - London League 1896-1910  
 Football Club History Database

Noter 

Sæsoner i London League
Fodbold i 1902
Fodbold i 1903